Сига се може односити на:

 Бигар, или седра, седиментна стена 
 Сига (Пећ), је насеље у општини Пећ на Косову и Метохији